В тихом омуте может означат: 

 «В тихом омуте» — испанский фильм ужасов 2005 года.
 «В тихом омуте» — французская комедия 2016 года.
 «В тихом омуте» — американский триллер 2019 года.
 «В тихом омуте» — американский телесериал 2019 года.